Les asparagals (Asparagales) són un ordre de plantes angiospermes. L'actual sistema APG IV de classificació de les angiospermes situa aquest ordre dins del clade de les monocotiledònies i inclou 14 famílies, 1.122 gèneres i 36.265 espècies.
Dins d'aquest ordre hi ha plantes tan conegudes com els espàrrecs, les cebes, els alls, el safrà, els agaves, la vainilla, els gladiols, els narcisos i totes orquídies.

Taxonomia

Famílies 
A la classificació del vigent sistema APG IV (2016), dins de l'ordre de les asparagals s'inclouen les següents 14 famílies:

 Amaryllidaceae 
 Asparagaceae 
 Asphodelaceae 
 Asteliaceae 
 Blandfordiaceae 
 Boryaceae 
 Doryanthaceae 
 Hypoxidaceae 
 Iridaceae 
 Ixioliriaceae 
 Lanariaceae 
 Orchidaceae 
 Tecophilaeaceae 
 Xeronemataceae

Història taxonòmica

Sistema APG 
La taxonomia de les asparagals ha canviat molt des de la publicació de la primera classificació de les angiospermes promoguda pel grup per a la filogènia de les angiospermes l'any 1998, basada en estudis filogenètics, especialment d'anàlisi molecular. Llavors els estudis abastaven una quantitat limitada de tàxons, a mesura que els estudis moleculars van anar augmentat en nombre, la delimitació de les famílies d'aquest ordre es va anar fent més precisa. Passant de les 29 famílies de la primera versió a les 14 vigents des de la tercera, que es mantenen a la quarta, la darrera publicada.

APG I 
A la primera classificació filogenètica APG (1998), l'ordre de les asparagals, situat dins del clade de les monocotiledònies, comprenia les següents 29 famílies:

 Agapanthaceae
 Agavaceae
 Alliaceae
 Amaryllidaceae
 Anemarrhenaceae
 Anthericaceae
 Aphyllanthaceae
 Asparagaceae
 Asphodelaceae
 Asteliaceae
 Behniaceae
 Blandfordiaceae
 Boryaeeae
 Convallariaceae
 Doryanthaceae
 Hemeroeallidaceae
 Herreriaceae
 Hesperocallidaceae
 Hyacinthaceae
 Hypoxidaeeae
 Iridaceae
 Ixioliriaceae
 Lanariaeeae
 Laxmanniaceae
 Orchidaceae
 Tecophilaeaceae
 Themidaceae
 Xanthorrhoeaceae
 Xeronemataceae

APG II 
El sistema APG II del 2003, també incloïa l'ordre de les asparagals dins del clade de les monocotiledònies i presentava aquestes agrupacions:

 Alliaceae
 [+ Agapanthaceae]
 [+ Amaryllidaceae]
 Asparagaceae
 [+ Agavaceae]
 [+ Aphyllanthaceae]
 [+ Hesperocallidaceae]
 [+ Hyacinthaceae]
 [+ Laxmanniaceae]
 [+ Ruscaceae]
 [+ Themidaceae]
 Asteliaceae
 Blandfordiaceae
 Boryaceae
 Doryanthaceae
 Hypoxidaceae
 Iridaceae
 Ixioliriaceae
 Lanariaceae
 Orchidaceae
 Tecophilaeaceae
 Xanthorrhoeaceae
 [+ Asphodelaceae]
 [+ Hemerocallidaceae]
 Xeronemataceae

Nota: "+ ..." = família separada opcional, pot separar-se de la família precedent.

El sistema APG II va agrupar algunes de les famílies del primer sistema APG al mateix temps que reconeixia una alternativa permetent que petites famílies fossin segregades. Seguint aquest nou sistema de classificació el taxonomista podia, per exemple, escollir entre incloure els Hemerocallis a la família Hemerocallidaceae o a la família Xanthorrhoeaceae sense que la seva decisió deixés de ser correcta.

APG III 
El sistema APG III del 2009, també incloïa l'ordre de les asparagals dins del clade de les monocotiledònies i contenia aquestes 14 famílies:

 Amaryllidaceae 
 Asparagaceae 
 Asteliaceae 
 Blandfordiaceae 
 Boryaceae 
 Doryanthaceae 
 Hypoxidaceae 
 Iridaceae 
 Ixioliriaceae 
 Lanariaceae 
 Orchidaceae 
 Tecophilaeaceae 
 Xanthorrhoeaceae 
 Xeronemataceae 

A la tercera versió del sistema APG es van suprimir les famílies afegides i es van assumir com a subfamílies. Un altre canvi notable va ser que l'agrupació de les antigues famílies 
Alliaceae, Agapanthaceae i Amaryllidaceae va rebre el nom dAmaryllidaceae en detriment dAlliaceae.

Altres sistemes

Sistema Kubitzki 
El sistema Kubitzki de classificació de les plantes vasculars, una obra publicada entre 1990 i 1918, reconeixia aquestes 33 famílies dins l'ordre de les asparagals:

 Agapanthaceae
 Agavaceae
 Alliaceae
 Amaryllidaceae
 Anemarrhenaceae
 Anthericaceae
 Aphyllanthaceae
 Asparagaceae
 Asphodelaceae
 Asteliaceae
 Behniaceae
 Blandfordiaceae
 Boryaceae
 Convallariaceae
 Doryanthaceae
 Dracaenaceae
 Eriospermaceae
 Hemerocallidaceae
 Herreriaceae
 Hyacinthaceae
 Hostaceae
 Hypoxidaceae
 Iridaceae
 Ixioliriaceae
 Johnsoniaceae
 Lanariaceae
 Lomandraceae
 Nolinaceae
 Orchidaceae
 Ruscaceae
 Tecophilaeaceae
 Themidaceae
 Xanthorrhoeaceae

Sistema Dahlgren 
El sistema Dahlgren (1982, 1985) incloïa l'ordre Asparagales dins del superordre Lilianae a la subclasse Liliidae [= monocotiledònies] de la classe Magnoliopsida [= angiospermes] i contenia aquestes 30 famílies:

 Agavaceae
 Alliaceae
 Amaryllidaceae
 Anthericaceae
 Aphyllanthaceae
 Asparagaceae
 Asphodelaceae
 Asteliaceae
 Blandfordiaceae
 Calectasiaceae
 Convallariaceae
 Cyanastraceae
 Dasypogonaceae
 Doryanthaceae
 Dracaenaceae
 Eriospermaceae
 Hemerocallidaceae
 Herreriaceae
 Hostaceae
 Hyacinthaceae
 Hypoxidaceae
 Ixioliriaceae
 Lanariaceae
 Luzuriagaceae
 Nolinaceae
 Philesiaceae
 Phormiaceae
 Ruscaceae
 Tecophilaeaceae
 Xanthorrhoeaceae

Sistema Cronquist 
El sistema Cronquist de classificació no reconeixia l'ordre de les Asparagales i la majoria de les plantes eren dins l'ordre Liliales (a la subclasse Liliidae de la classe Liliopsida [= monocotiledònies]). Alguns gèneres eren inclosos dins la família Liliaceae.

Sistema Wettstein 
El sistema Wettstein, a l'última revisió de 1935, no reconeixia aquest ordre, i classificava moltes de les plantes en l'ordre Liliiflorae de la classe de les Monocotiledònies.

Cladograma 
Un possible arbre filogenètic dels asparagals, incloent-hi aquelles famílies recentment reduïdes a subfamílies, es mostra a sota.

Referències

Bibliografia 
 
 Kubitzki, K. (1998). Conspectus of Families treated in this Volume. In: Kubitzki, K.(Editor): The Families and Genera of Vascular Plants, Vol.3. Springer-Verlag. Berlin, Germany.

Enllaços externs 

 Asparagales a Angiosperm Phylogeny Website